The Flame Still Burns е втори студиен албум на английската RAC група English Rose, издаден през 1994 година от Skull Records. Времетраенето на албума е 26 минути и 10 секунди.

Трак листа

Външни препратки 
 English Rose – подробна информация  // Unitedskins.com 
 The Flame Still Burns // Last.fm 
 The Flame Still Burns // Discogs 
 The Flame Still Burns // 88nsm.com 

Албуми на „Инглиш Роуз“
Музикални албуми от 1994 година